Il doppio maschile  del torneo di tennis Prague Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joan Balcells e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Jiří Novák e Radek Štěpánek 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Chris Wilkinson (primo turno)
 Marcos Ondruska /  Peter Wessels (primo turno)

 Jiří Novák /  Radek Štěpánek (finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 1998